Název Symfonie č. 9 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9, op. 125 „S ódou na radost“
 Havergal Brian: Symfonie č. 9
 Anton Bruckner: Symfonie č. 9
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 9, op. 95 „Z Nového světa“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 9, Hob I:9
 Gustav Mahler: Symfonie č. 9
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 9, KV 73
 Franz Schubert – Symfonie č. 9
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 9, op. 70
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 9

09